SILC kan vara:

 SILC (protokoll) – ett internetprotokoll
  SILC – svensk liberal biståndsstiftelse, se Swedish International Liberal Centre